Die Taça Brasil (Brasilien-Pokal) war der erste nationale Fußball-Wettbewerb in Brasilien. Die Taça wurde 1968 vom Brasilianischen Sportverband, dem CBD, ausgerichtet. Der Meister und Vizemeister waren als Teilnehmer an Copa Libertadores 1969 qualifiziert.

Der Wettbewerb von 1968 war der letzte in diesem Wettbewerb. Als ein ähnlicher wurde 1989 der nationale Pokal, genannt Copa do Brasil ins Leben gerufen. Dieser gilt aber nicht als Nachfolger der Taça Brasil. Diese erhielt 2010 vom nationalen Verband CBF die offizielle Anerkennung als Brasilianischer Meister.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 4. August 1968 in seine Saison und endete am 4. Oktober 1969. Am Ende der Saison konnte der Botafogo FR den Titel zum ersten Mal gewinnen.
Torschützenkönig wurde mit 9 Treffern Fernando Ferretti vom Meister Botafogo FR.

Teilnehmer 
Es nahmen 23 Klubs teil. Der Modus bestand aus einer Mischung von Tabellen- und Pokalsystem. Teilnehmer waren die Sieger der Staatsmeisterschaften 1967.

Modus 
Es zählte nach Hin- und Rückspiel nur die Anzahl der Siege, keine weiteren Kriterien. Sollten beide Mannschaften einmal gewonnen haben, wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Ergab dieses keinen Sieger, zählte das Torverhältnis. Ergab der Vergleich keinen Sieger wurde die Entscheidung per Münzwurf entschieden.

1. Runde:
In der ersten Runde wurden die Teilnehmer nach ihrer Herkunft in drei Regionen unterteilt. In den Gruppen trafen die Mannschaften im Tabellen- und Pokalmodus aufeinander. Die Sieger wurden in Hin- und Rückspielen ermittelt.

Finalrunde:
In der Finalrunde sollten der Titelverteidiger der Palmeiras São Paulo, der FC Santos als Staatsmeister von São Paulo sowie der Botafogo FR als Staatsmeister von Rio de Janeiro in den Wettbewerb eintreten. Geplant war die Teilnahme von Palmeiras ab dem Viertelfinale und von Santos ab dem Halbfinale. Beide sagten aber ihre Teilnahme ab. Die Klubs hatten sich auch für die Copa Libertadores 1969 qualifiziert und sahen ihre Teilnahme als gefährdet an.

1. Runde

Zone Nord 
Die Gruppe Zone war unterteilt in drei Gruppen mit je drei Mannschaften. Alle Gruppen spielten zunächst ihre beste Mannschaft aus. Die besten der Gruppen 1 und 2 bestritten das Viertelfinale der Gruppe. Der Gewinner zog in das Halbfinale ein und traf dort auf den Sieger der Gruppe 3. Der Sieger des Halbfinales traf im Finale auf den Staatsmeister von Ceará den Fortaleza EC. Dieser war für das Finale gesetzt.

Gruppe 1 
In der Gruppe spielten die Staatsmeister der Verbände von:

 Olímpico Clube

 Moto Club de São Luís

 Paysandu SC

|}

Gruppe 2 
In der Gruppe spielten die Staatsmeister der Verbände von:

 Campinense Clube

 Piauí EC

 América FC (RN)

|}

Gruppe 3 
In der Gruppe spielten die Staatsmeister der Verbände von:

 CS Alagoano

 EC Bahia

 CS Sergipe

|}

Finalrunde Zone Nord 
In der Finalrunde der Zone Nord trat der Staatsmeister von Ceará der Fortaleza EC in den Wettbewerb ein. Dieser war für das Finale gesetzt.

Im Halbfinale kaufte der EC Bahia seinem Gegner Moto Club das Heimrecht ab und bestritt beide Spiele im eigenen Stadion.

Zone Süd 
In der Zone Süd spielten die Staatsmeister der Verbände von:

 EC Água Verde

 Grêmio Porto Alegre

 EC Metropol

|}

Zone Zentral 
In der Finalrunde der Gruppe Nord trat der Staatsmeister von Minas Gerais der Cruzeiro EC in den Wettbewerb ein. Dieser war für das Finale gesetzt.

Gruppe 1 
In der Gruppe 1 spielten die Staatsmeister der Verbände von:

 Rabello FC

 Atlético Goianiense

 Operário FC (MT)

|}

Gruppe 2 
In der Gruppe 2 spielten die Staatsmeister der Verbände von:

 Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce

 Guanabara
 Goytacaz FC

|}

Finalrunde Zone Zentral

Finalrunde 
In der Finalrunde sollten der Titelverteidiger der Palmeiras São Paulo, der FC Santos als Staatsmeister von São Paulo sowie der Botafogo FR als Staatsmeister von Rio de Janeiro in den Wettbewerb eintreten. Geplant war die Teilnahme von Palmeiras ab dem Viertelfinale und von Santos ab dem Halbfinale. Beide sagten aber ihre Teilnahme ab. Die Klubs hatten sich auch für die Copa Libertadores 1969 qualifiziert und sahen ihre Teilnahme als gefährdet an.

Ursache hierfür waren Verzögerungen aus der Achtelfinalpartie zwischen Botafogo und Metropol. Nach den ersten beiden Spielen hatte jeder Klub ein Spiel gewonnen. Zwar hatte Botafogo die bessere Tordifferenz, diese zählte zu der Zeit allerdings nicht, so dass ein Entscheidungsspiel anberaumt wurde. Den Regeln entsprechend musste dieses im selben Stadion ausgeführt werden wie das letzte Spiel. Demnach hätte das Entscheidungsspiel im Stadion von Metropol stattfinden müssen. Die Partie wurde für den Abend des 11. Dezember 1968 angesetzt. Das Spiel konnte wegen einer unzureichenden Stadionbeleuchtung nicht durchgeführt werden. Metropol verweigerte aber das Spiel an einer anderen Stätte zu bestreiten.

Die Streitigkeiten um das Entscheidungsspiel zogen sich bis ins nächste Jahr und wurde dann für den 12. März 1969 in Florianópolis angesetzt. Metropol trat zu dem Spiel nicht an. Diese begründeten es damit, zu wenig Spieler zur Verfügung zu haben. Botafogo wurde dann zum Sieger durch Walkover erklärt. Diese Entscheidung wurde kurz danach wieder zurückgenommen, nachdem Metropol sich bereit erklärt hatte am 2. April 1969 in Rio de Janeiro zum Entscheidungsspiel anzutreten.

Das Entscheidungsspiel fand am geplanten Termin statt. Das Spiel musste jedoch in der 58. Minute beim Stand von 1:1 wegen eines Sturms unterbrochen werden. Das Spiel wurde nicht gewertet und ein neues Entscheidungsspiel zwei Tage später für den 4. April angesetzt. Metropol legte dagegen Protest ein, weil diese die Anberaumung für zu kurzfristig hielten. Dem Protest wurde nicht stattgegeben und Botafogo zum Sieger wegen Walkover festgelegt.

Turnierplan

Hinspiel

Rückspiel

Torschützenliste

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie wurde zeitweise vom Verband auch zur Ermittlung einer ewigen Rangliste herangezogen. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten. Bei Punktgleichheit zählen zunächst die erzielten Siege, dann die erzielten Tore.

|}

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

1968
Fußballsaison 1968